

Pessoas
Alan Livingston (1917 – 2009), empresário americano e criador do Palhaço Bozo
Cliff Livingston, jogador de futebol americano dos Estados Unidos
Jay Livingston (1915 – 2001), compositor dos Estados Unidos
Mike Livingston, jogador de futebol americano dos Estados Unidos
Ron Livingston (n. 1967), actor dos Estados Unidos
William Livingston (1723 – 1790), político dos Estados Unidos

Localidades

Ilha Livingston

Livingston (Alabama)
Livingston (Califórnia)
Livingston (Carolina do Sul)
Livingston (Illinois)
Livingston (Kentucky)
Livingston (Luisiana)
Livingston (Montana)
Livingston (Nova Jérsei)
Livingston (Tennessee)
Livingston (Texas)
Livingston (Wisconsin)
Ou ainda:
Condado de Livingston
Paróquia de Livingston

Livingston (West Lothian)

 Livingston (Guatemala)

Outros
 Livingston Energy Flight - uma companhia aérea italiana

Veja Também 
 Livingstone

Desambiguação
Desambiguações de topônimos